Японская соккер-лига 1976 Дивизион 2 —5-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1976

Ссылки
RSSSF 

Япония
1976
Спорт в Японии в 1976 году